Skultéty Sándor (Temesvár, 1948-) könyvszerkesztő, fordító
Skultéty Sándor edző